Rambha bezeichnet:

in der indischen Mythologie:
 Rambha (Apsara), eine der Apsaras
 Rambha (Asura), Dämonenkönig und Vater von Mahishasura

Außerdem:
 Rambha (Odisha), eine Stadt im indischen Staat Odisha
 Rambha (Schauspielerin), Künstlername der indischen Schauspielerin Vijayalakshmi (* 1974)